Nun steht für:

 Nun, Vater von Josua, der Sohn Nuns, dem Nachfolger des Mose
 Nun (Phönizisch), Konsonant des phönizischen Alphabets, siehe Phönizische Schrift#Nun
 Nun (Hebräisch) (), vierzehnter Buchstabe im hebräischen Alphabet
 Nūn (), arabischer Buchstabe
 Nun (ägyptische Mythologie), altägyptischer Gott, der mit seiner Gemahlin Naunet ein Götterpaar bildete
 Nun (Berg), 7135 m hoher Berg im Himalaya, liegt im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir und bildet mit dem Kun und dem Pinnacle Peak das Nun-Kun-Massiv
 Nun (Fluss), östlicher Mündungsarm des Nigers, gabelt sich in die Flüsse Nun und Forcados
 Nun-Kun-Massiv, Bergmassiv in Jammu und Kashmir, Indien, umfasst die benachbarten Himalaya-Gipfel Nun, 7135 m, und Kun, 7077 m
 Nun (oder Nan), persisch für Fladenbrot, siehe Persische Küche

Nun ist der Namensteil folgender Personen:

 Johai Ben-Nun (1924–1994), israelischer General

Ṇun steht für:

 Ṇun (Sindhi, Punjabi:  ṇūn; ), einen Buchstaben mehrerer erweiterter arabischer Alphabete

NUN steht für:

 NIN (Sumer), NIN, NUN (akkadisch EREŠ), bedeutete in der sumerischen Sprache „Dame, Frau, Herrin“ und bezeichnete mit dem Zusatz DINGIR weibliche Gottheiten
 Nun (Mesopotamien) (sumerisch NUN, Nun; akkadisch rubû; „Herr/Herrin, Fürst/Fürstin“), wird in unterschiedlichen Funktionen als Epitheton, Schriftzeichen und Gottesdeterminativ verwendet

The Nun lautet der Filmtitel:

 The Nun, spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2018
 The Nun (2018), US-amerikanischer Horrorfilm

Siehe auch:
 Noon
 Noone
 Nuhn
 Nunn

Abkürzung